Maranesi – cognome italiano

Persone
 Ferruccio Maranesi – calciatore italiano
 Gianna Maranesi – ex modella italiana

Etnici
Maranesi – abitanti di Marano (Castenaso)
Maranesi – abitanti di Marano Equo
Maranesi – abitanti di Marano Lagunare
Maranesi – abitanti di Marano Marchesato
Maranesi – abitanti di Marano Ticino
Maranesi – abitanti di Marano Veneziano
Maranesi – abitanti di Marano Vicentino
Maranesi – abitanti di Marano dei Marsi
Maranesi – abitanti di Marano di Napoli
Maranesi – abitanti di Marano di Valpolicella
Maranesi – abitanti di Marano sul Panaro